Украина стала 102-й страной, где работает сеть McDonald’s.

Деятельность 
Первый ресторан «МакДональдс» на Украине открылся 24 мая 1997 года в здании вестибюля ст.м. «Лукьяновская» в Киеве. В том же году открылись рестораны на Почтовой и Севастопольской площади и на улице Драйзера. Уже на следующий год, 25 октября состоялось открытие на Поселке Котовского в Одессе. Вся деятельность ресторанов «МакДональдс» осуществляется от имени компании «МакДональдз Юкрейн Лтд», которая является собственностью голландской компании GOLDEN ARCHES EUROPEAN HOLDINGS B.V. (99,975 % в уставном капитале) и ирландской GLOBAL RESTAURANT OPERATIONS OF IRELAND LIMITED (0,025 % уставного капитала).

«МакДональдз Юкрейн Лтд» с долей 15 % рынка является лидером в своём сегменте.

К 2003 году компания инвестировала в развитие сети своих ресторанов на Украине около 82 млн долларов США.

В 2006 году ресторан, находящийся в Киеве возле центрального ж/д вокзала, вошёл в пятерку самых посещаемых заведений сети McDonald’s в мире, а в 2010 году он вышел на 3-е место среди 30 тыс. заведений сети, обслужив 2,283 млн клиентов.

К 2010 году дизайн и внутренняя обстановка всех заведений сети была приведена к единому образцу.

В 2011 году компания запустила проект развития сети кофеен McCafe.
По состоянию на 2016 год было открыто 15 кофеен МакКафе.
Все рестораны предоставляют бесплатный доступ к Интернету посредством беспроводного подключения WiFi.

По данным компании «МакДональдз Юкрейн Лтд», в 2017 году рестораны сети обслужили 100 млн посетителей.

По состоянию на 31 мая 2021 года в 25 городах и сёлах Украины работало 100 ресторанов:

 Киев — 43
 Харьков — 12
 Одесса — 8
 Днепр — 8
 Львов — 5
 Запорожье — 2
 Кривой Рог — 2
 Николаев — 1
 Винница — 2
 Полтава — 1
 Чернигов — 1
 Черкассы — 2
 Житомир — 1
 Сумы — 1
 Кременчуг — 1
 Слобожанское (Днепропетровская область) — 1
 Ровно — 1
 Херсон — 1
 Борисполь — 1
 Бровары — 1
 Софиевская Борщаговка — 1
 Сокольники (Львовская область) — 1
 Буча — 1
 Фонтанка (Одесская область) — 1
 Ивано-Франковск — 1

24 февраля 2022 года из-за вторжения России на Украину было объявлено о закрытии всех ресторанов «МакДональдс» на территории Украины для обеспечения безопасности сотрудников.

11 августа 2022 года стало известно о постепенном возобновлении работы на территории Украины. Это будет проходить поэтапно, в течение нескольких месяцев, поначалу открываясь в западных областях и Киеве.

Индекс Биг-Мака на Украине 
Индекс Биг-Мака — неофициальный способ определить паритет покупательной способности.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт по контролю за качеством продукции
 Интервью генерального директора Карен Бишоп
  // Зе Интервьюер

У